ER est un sigle, qui peut faire référence à :
 Emergency Room service, équivalent anglais de service des urgences d'un hôpital,
 Récepteur des œstrogènes, une famille de protéines de récepteurs nucléaires,
 ER une série télévisée médicale,
 E/R, une série télévisée médicale, à ne pas confondre avec la série précédente,
 E/R, pour émetteur/récepteur
 Pont ER ou pont d'Einstein-Rosen, autre nom d'un trou de ver,
 Égalité et Réconciliation, association politique créée en  par Alain Soral,
 L'Est républicain, journal régional.
 « Elizabeth Regina » ou « Elizabeth, Reine d'Angleterre ». Sigle que l'on voit entre autres sur les boîtes aux lettres ou sur les timbres de la poste britannique.
 en retraite : sigle militaire écrit entre parenthèses (er) précédé d'un grade militaire (abrégé ou non) : ADC(er) = adjudant-chef en retraite.
 ER : escorteur rapide, type de bâtiment de guerre anti sous-marin (18 unités) de la Marine nationale française en service de 1955 à 1985.
 Énergie renouvelable
Ecole de Recrues est la période de formation de l'Armée suisse
ER est un code, qui signifie :
 Érythrée,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .er,
 Moldavie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Er est un anthroponyme qui peut faire référence à :
 Er, le nom de plusieurs personnages bibliques,
 Er le Pamphylien, personnage principal d'un mythe de Platon, au livre X de la République.
 Er, nom de famille turc.

Er peut faire référence à : 
 une lettre de l'alphabet cyrillique, Р.

Er est un symbole qui peut faire référence à :
 Erbium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,
 , abréviation de « premier ».

Èr peut faire référence à :
 Èr (二), un caractère chinois signifiant deux.

Code